Letrán ist das spanische Wort für Lateran und hat folgende Bedeutungen:

 Academia de San Juan de Letrán, ehemalige literarische Akademie in Mexiko-Stadt
 Colegio de San Juan de Letrán, ehemalige Schule in Mexiko-Stadt
 Colegio de San Juan de Letran, Bildungseinrichtung der Philippinen
 Letran Knights, philippinische Basketballmannschaft